Ботанический:
 Ботанический (Екатеринбург) — жилой район в Чкаловском районе Екатеринбурга.
 Ботанический (приток Лыбеди) — ручей в Киеве.
 Ботанический ручей (приток Битцы) — ручей в Москве.

См. также 
 Ботаническая
 Ботанический сад (значения)